Emilio Rosenblueth ist der Name folgender Personen:

* Emilio Rosenblueth (Künstler) (1896–1945), mexikanischer Künstler
 Emilio Rosenblueth (Ingenieur) (1926–1994), mexikanischer Ingenieur